El US Sestri Levante 1919 es un equipo de fútbol de Italia que juga en la Serie D, cuarto nivel en el sistema de ligas italiano.

Historia 
La Unione Sportiva Sestri Levante fue fundada el sábado 27 de septiembre de 1919.

Se suele decir que Sestri Levante fue fundado en la playa de Portobello. También se dice que los colores del uniforme se inspiraron en una imagen que se estaba formando en el cielo: una pequeña nube azul que, vagando en el cielo, fue impactada por el rojo fuego del atardecer. Rojo y azul son precisamente los colores de la chaqueta Sestri.

El banquillo rossoblu consiguió su ascenso a la Serie D en la temporada 2019/20. En la temporada 2021-2022, Vincenzo Cammaroto fue llamado para dirigir a los corsarios, quien fue despedido en diciembre y donde fue reemplazado por Fabio Fossati. En la temporada 2022-2023, la empresa corsaria saca de su sector juvenil a los nuevos guías para el primer equipo: Enrico Barilari, exseleccionador nacional juvenil con el que el año anterior logró ganar el torneo con cuatro partidos de antelación.

En total US Sestri Levante 1919 ha disputado 42 temporadas en la Serie D.

Plantilla